Almeida Cruz (1880 - 1950) foi um cantor de música popular brasileira.

Discografia 
Senhor da serra/Fado acadêmico 
O burro do sur/Fado triste
Noite serena/Fado do coração
Leva a bandeira/Fado da guitarra
Fado liró/Trigueira
Por que estás zangada?/Fado Sepulveda

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Nascidos em 1880
Mortos em 1950